Brimstone and Treacle – film TV del 1976, scritto da Dennis Potter
Brimstone and Treacle (Le due facce del male) – rifacimento cinematografico del film per la TV, diretto da Richard Loncraine nel 1982
Brimstone and Treacle – colonna sonora dell'omonimo film del 1982